Закли́нская — фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Заклинская, Елена Дмитриевна (1910—1989) — советский геолог, палинолог.
 Заклинская (Романенко) Лариса Николаевна (1923—2007) — русская поэтесса, переводчик с латышского языка.

См. также 
 
 Заклинское сельское поселение